El Franco-Comtés (frainc-comtou, franc-comtois) es una lengua romance perteneciente al grupo de las lenguas de oïl que es hablada mayoritariamente en Francia y en una pequeña zona de Suiza.  Es prácticamente poco usada en la totalidad de su territorio por la presión del francés.

Localización 

En Francia se habla en los departamentos del Alto Saona, el territorio de Belfort, el Doubs (norte). En Suiza se asienta en el Cantón del Jura junto al francoprovenzal.

Normativización 

No tiene ninguna normativa generalmente aceptada y no esta regulado.

Estatus legal 

En Francia, no se beneficia de ninguna legislación a nivel general y su ratificación de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias esta bloqueada debido a la negativa del gobierno francés a reconocer las lenguas minoritarias.

Referencias 

Lenguas de oïl
Lenguas de Francia